Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2021 jest 49. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z dwunastu rajdów, rozgrywanych na dwóch kontynentach. Mistrzem świata po raz ósmy w karierze został Francuz Sébastien Ogier, w klasyfikacji producentów wygrał zespół Toyoty, który po raz trzeci w historii zapewnił sobie komplet tytułów mistrzowskich (kierowcy, pilota i producenta), a jako producent tryumfował po raz piąty.

Kalendarz 

Kalendarz RSMŚ w sezonie 2021. Z powodu niestabilnej sytuacji na świecie spowodowanej pandemią COVID-19 odwołano wcześniej zaplanowane Rajd Szwecji, Rajd Wielkiej Brytanii, Rajd Chile, oraz Rajd Japonii.

Zmiany 

 Począwszy od tego sezonu dostawcą opon dla zespołów fabrycznych zostaje firma Pirelli, która zastępuje firmę Michelin.
 Na ostatnim odcinku rajdu, oprócz pięciu najlepszym zawodnikom, dodatkowe punkty za Power Stage będą przyznawane również producentom. Będą zdobywane przez dwóch najlepszych kierowców nominowanych przez zespół, finiszujących w pierwszej piątce na ostatnim oesie rajdu, zmiana dotyczy kategorii WRC, WRC2, WRC3.

Zespoły i ich załogi

Wyniki

Końcowa klasyfikacje RMŚ 2021 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Piloci

Klasyfikacja zespołowa

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuje" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej jak i za odcinek Power Stage) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Do końcowej klasyfikacji liczone jest pięć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

Junior WRC

W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Statystyki sezonu 2021 

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Liderzy rajdu

Uwagi

Przypisy 

2021 w sportach motorowych